Всесвітній індекс благодійності (World Giving Index (WGI)) був складений Charities Aid Foundation на основі даних, зібраних інститутом Ґеллапа, включає 153 країни світу та показує, наскільки активно населення цих країн у сфері благодійності. Charities Aid Foundation стверджує, що WGI є найбільшим дослідженням, що коли-небудь проводилися, що вивчають благодійну поведінку в усьому світі. Перше видання було випущено у вересні 2010, воно показало, що максимальне число пожертвувань роблять народи Нової Зеландії, Австралії та Ірландії. У 2011 рейтинг очолили США. Дослідження показало, що в багатьох країнах щастя відіграє більшу роль в питанні жертвування грошей, ніж багатство.

Всесвітній індекс благодійності за 2010  
Чим вище оцінка WGI, тим більше благодійність нації.

Примітки

Посилання  
 Світовий рейтинг благодійності 2011 (PDF)

Міжнародні рейтинги
Благодійність
благодійність